Tuohisalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuohisalo (ö i Kuopio, lat 62,62, long 28,28), Norra Savolax, 
 Tuohisalo (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 
 Tuohisalo (ö i Kuopio, lat 62,91, long 27,07), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar